Aamodt ist ein norwegischer Familienname.

Namensträger 
 Aleksander Aamodt Kilde (* 1992), norwegischer Skirennläufer
 Kjetil André Aamodt (* 1971), norwegischer Skirennläufer
 Norma Aamodt-Nelson (1952–2020), US-amerikanische Organistin, Komponistin und Musikpädagogin
 Ragnhild Aamodt (* 1980), norwegische Handballspielerin
 Thorleif Aamodt (1909–2003), norwegischer Organist und Komponist
 Valter Aamodt (1902–1989), norwegischer Komponist, Dirigent, Chorleiter und Musikkritiker

Siehe auch 
 Aamot
 Amott

Familienname
Norwegischer Personenname